The Good Earth (boek), een boek van Pearl S. Buck waarmee ze in 1932 de Pulitzer Prize won 
 The Good Earth (film), een oscarwinnende film uit 1937 van Sidney Franklin
 The Good Earth (album), een muziekalbum van Manfred Mann 's Earth Band uit 1974